937 км, 937-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 937 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код
298373
 937 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586330